Mbengono ist der Familienname folgender Personen:

 Juliana Mbengono (* 1996), äquatorialguineische Schriftstellerin und Dichterin
 Yannick Mbengono (* 1987), kamerunischer Fußballspieler